Балаш
 Валаш